Sanrgo peut désigner :
 Sanrgo, une localité située dans le département de Kaya du Burkina Faso
 Sanrgo-Peulh, une localité située dans le département de Kaya du Burkina Faso
 Kaonguin-Sanrgo, une localité située dans le département de Pibaoré du Burkina Faso
 Nabi-Sanrgo, une localité située dans le département de Pibaoré du Burkina Faso
 Soussé-Sanrgo, une localité située dans le département de Pibaoré du Burkina Faso